Champniers (Charente), municipi francès al departament de Charente 
 Champniers (Viena), municipi francès al departament de la Viena 
 Champniers-et-Reilhac, municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)